Nowe Przymierze w Biblii
 Przymierze – sojusz, porozumienie państw w stosunkach międzynarodowych
 Przymierze – film fabularny produkcji USA
 Przymierze II: Magowie – film fabularny produkcji USA
 Przymierze III: Demony – film fabularny koprodukcji amerykańsko-kanadyjskiej
 Przymierze IV: The Complex – film fabularny produkcji kanadyjskiej
Przymierze Rodzin -  polskie stowarzyszenie katolickie, którego celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła katolickiego.
 Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” – stowarzyszenie działające na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego